

Codici 
 SVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Silver City (Nuovo Messico) (Stati Uniti)
 SVC – codice identificativo dell'NDB di Comagne, radioassistenza per la navigazione aerea
 SVC – vecchio codice valutario ISO 4217 del Colón salvadoregno (ora sostituito dal Dollaro statunitense-USD), ex valuta dell'El Salvador

Telecomunicazioni
 Switched Virtual Circuit  – tipo di collegamento virtuale

Sindromi o malattie rare 
 SVC – sindrome del vomito ciclico

Altri progetti